Název Ždánice nese více sídel:
 Ždánice – město v okrese Hodonín
 Ždánice (okres Kolín), katastrální území Ždánice u Kouřimi – obec v okrese Kolín
 Ždánice (okres Žďár nad Sázavou), k. ú. Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Ždánice (Vilémov), k. ú. Ždánice u Vilémova – část obce Vilémov v okrese Havlíčkův Brod
 Staré Ždánice – obec v okrese Pardubice

Související články 
 Ždánický les – vrchovina na jihovýchodní Moravě

Externí odkazy